Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19—20 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 60 метров с барьерами являлся Омо Осага из США.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 27 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин состоялся 20 марта 2016 года. Омар Маклеод повторил лучший результат сезона в мире (7,41) и выиграл золото. Паскаль Мартино-Лагард третий чемпионат мира в помещении подряд оказался на пьедестале: в 2012 году он был бронзовым призёром, а в 2014-м — серебряным.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике